Die Abkürzung FDP steht für folgende politische Parteien:
 Freie Demokratische Partei (FDP), liberale Partei in Deutschland
 FDP.Die Liberalen (FDP Schweiz), liberale Partei in der Schweiz
 Florida Democratic Party, Parteiorganisation der Demokratischen Partei in Florida, siehe Demokratische Partei (Vereinigte Staaten)
Ehemalige:
 Freie Demokratische Partei der DDR
 Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz (1894–2008)
 FDP Österreich, siehe Die Demokraten

FDP steht außerdem für:
 Festiwal Dobrego Piwa (deutsch Fest des guten Bieres), polnisches Bierfest in Breslau, siehe Bier in Polen
 Fibrin degradation products, siehe Fibrinolyse #Spaltung der Fibrinpolymere
 fossil depletion potential, Begriff aus der Ökobilanz als Vergleichsgröße zum Verbrauch fossiler Energieträger
 Foundry Discover Protocol, ein proprietäres Link Layer Protokoll der Firma Foundry Networks
 Filii Divinae Providentiae, Ordenskürzel der Söhne der göttlichen Vorsehung
 Flächendosisprodukt als weiterer Ausdruck für Dosisflächenprodukt, auch DFP
 Factitious Disorder by Proxy, das Münchhausen-Stellvertretersyndrom

Abkürzung